Romániai települések:

 Kisnyégerfalva, Bihar megyében
 Kákófalva, Krassó-Szörény megyében
Grădinari, Giurgiu megyében
Grădinari, Iași megyében
Grădinari, Olt megyében